Че́рмное мо́ре ( от ; в оригинале , ям суф — букв. «Тростниковое море») — церковнославянское словосочетание в русском Синодальном переводе Библии, употребляемое для обозначения водоёма, воды которого расступились и пропустили Моисея и еврейский народ во время Исхода из Египта, а затем сомкнулись и погубили войско фараона. Возле него располагался один из станов Исхода.

Традиционно принято отождествлять это место с Красным морем.

Этимология 
В еврейском оригинале Ветхого Завета использовалось слово  (ям суф) — букв. «Тростниковое море» (, , ).

В Септуагинте — переводе Ветхого Завета на греческий язык, гидроним был переведён как  — «Красное море», . Затем этот же перевод гидронима повторялся в пересказе предания Иосифом Флавием, христианскими отшельниками и паломниками IV—V веков, а затем и в Новом Завете (, ).

Локализация 

В библейском описании десяти казней египетских Чермное море локализуется по восточной границе Египта: . События книги происходят в земле Гесем и в столице (Аварис или Пер-Рамсес) при частом общении фараона и Моисея (выросшего во дворце). Там с самого переселения в Египет жили израильтяне (, ), и оттуда (или из города Рамсес) начался исход из Египта (). Эта местность расположена на востоке плодородной дельты Нила, к востоку от которого расположены Горькие озёра и озеро Манзала, при этом Нижний Египет не граничил с Красным морем или Суэцким заливом.

Красное море и его заливы 
 Суэцкий залив. Существует версия, локализующая события Исхода северной оконечностью Суэцкого залива. Также исследователи предполагают, что стан  располагался на 100 км юго-восточнее Суэца.
 Залив Акаба:  Согласно , Чермное море располагалось по восточной границе Египта, поэтому залив Акаба может считаться «Чермным морем», только если так называли Красное море вместе с обоими заливами.

Группа учёных, при участии океанографа  в лаборатории смоделировала и показала в эксперименте на местности, что «расхождение вод» могло случиться из-за ураганного ветра (в эксперименте — 160 км/ч) на месте современного пляжа Эйлата на северной оконечности залива Акаба, где в эпоху Моисея уровень воды был на 180 метров выше. Однако передвижение каравана и армии с колесницами при скорости ветра 100—160 км/ч (ураган 1-й категории) сомнительно. Также в Библии описано, что , а не с одной стороны.

Озёра 

В оригинале Библии используется гидроним  — «Тростниковое море». На Красном море тростник и камыш не растёт, что позволяет исследователям рассматривать версии о локализации события на озёрах дельты Нила:

 Озеро, расположенное на Суэцком перешейке: Большое Горькое озеро или Малое Горькое озеро, болотистый район близ города Пелусий, озеро Тимсах, которые в то время, возможно, ещё соединялись проливами с Красным морем.
 Озеро Манзала. В современной науке чаще всего «Ям-Суф» отождествляется с встречающимся в египетских документах названием «Па-Суф», которое относят к болотистой местности к востоку от города Пер-Рамсес, где, очевидно, в древности проходил один из рукавов дельты Нила (ныне лагуна Манзала), и откуда начался исход евреев из Египта.
 Сотрудники  и Колорадского университета в Боулдере Карл Дрюс и Вейкинг Хан подтвердили на компьютерном моделировании, что ураганный ветер мог временно разделить на две части озеро Манзала, где предположительно могли происходить события Исхода.
 Анализ археологических данных, снимков, сделанных спутником, и географических карт позволил Дрюсу и его коллегам с большой точностью вычислить, какой была глубина этого водоёма 3000 лет назад. Восточный ветер, в течение 12 часов () дующий со скоростью 100 км/ч, вероятно, мог отогнать одну часть озера к западному берегу, отодвинув другую часть вод на юг, к Нилу. Такое разделение вод позволило бы перейти озеро по широкому «проходу» (3—4 км в длину и 5 км в ширину) с илистыми берегами, образовавшимися на его дне. «Проход» мог продержаться около 4 часов, затем воды сомкнулись снова.

 Озеро Бардавиль на северном побережье Синайского полуострова, отделённое длинной и узкой песчаной косой от просторов Средиземного моря. На озере Бардавиль наблюдается ветровой сгон воды, похожий на описанный в Библии (). При повышении уровня озера, оно соединяется проливом с открытым морем и превращается в морской залив. При понижении уровня воды, дно пролива обнажается, и коса превращается в узкий сухопутный мост посреди морских вод (наполненное морской водой озеро Бардавиль справа и открытое море слева) из дельты Нила в глубину синайской пустыни.

Направление нагонного ветра 
Есть некоторое разногласие в переводах Библии о направлении ветра (), дающее повод для разных версий локализации.

 В еврейском оригинале написано слово  — восточный.
 В греческом переводе Септуагинте использовано слово  — южный. Также в церковнославянском переводе с греческого языка, например в издании 1663 года.
 В синодальном переводе использовано «восточный» ().

См. также 

 Фараонки

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Библейские места
Книга Исход
Красное море